Gaisl ist der Name folgender Berge:

 Hohe Gaisl,  hoher Berg in den Pragser Dolomiten
 Kleine Gaisl,  hoher Berg in den Pragser Dolomiten

Gaisl ist der Familienname folgender Personen:

 Georgine Gaisl (1927–2018), österreichische Sportmedizinerin und Hochschullehrerin